Der Nogometni Klub Lokomotiva Zagreb (), kurz NK Lokomotiva Zagreb oder NK Lokomotiva, im deutschen Sprachraum allgemein bekannt als Lokomotiva Zagreb (selten auch Lokomotive Zagreb), ist ein Fußballverein aus der kroatischen Hauptstadt Zagreb.

Geschichte 
Lokomotiva Zagreb ist der Nachfolger des am 1. Mai 1914 gegründeten Eisenbahnersportvereins Željezničarski športski klub Victoria. Den heutigen Namen trägt der Verein seit 1948. Der größte Vereinserfolg gelang 1952 mit dem dritten Platz in der ersten jugoslawischen Liga. In der Spielzeit 2009/10 trat der Verein nach über 50 Jahren zum ersten Male wieder in der höchsten Liga des Landes an, der 1. HNL, der sie seitdem zugehören. Seitdem nahm der Verein vier Mal an der Qualifikationsrunde zur Europa League sowie 2020 an der Champions League-Qualifikation teil.

Europapokalbilanz

Kader der Saison 2022/23 
Stand: 27. September 2022

Ehemalige Trainer

Einzelnachweise 

Zagreb, Lokomotiva
Zagreb, Lokomotiva
Lokomotiva Zagreb
Gegründet 1914